Kauwgoed
 Kanna (Griekenland), Griekse plaats
 Kanna (Japan), Japanse gemeente
 Kanna (Polen), Poolse plaats
 Kånna, Zweedse plaats
 Kanna (Heianperiode), periode in Japanse geschiedenis